Риккобоно () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Риккобоно, Винченцо (1861—1943) — итальянский ботаник.
 Риккобоно, Ева (род. 1983) — итальянская топ-модель и актриса.

См. также 
 Риккобони